Mark Roland Shand (28 de junio de 1951 - 23 de abril de 2014) fue un escritor de viajes y conservador británico, más conocido por ser el hermano de Camila del Reino Unido. Fue presidente de la Elephant Family, una fundación centrada en la protección de la fauna.

Familia 

Shand era hijo del comandante Bruce Shand y su esposa, Rosalind Maud Cubitt, hija del III Barón Ashcombe y Sonia Keppel. Tenía dos hermanas; Camila, actual reina consorte del Reino Unido y Annabel Elliot. Fue educado en la Milton Abbey School, de donde fue expulsado por supuestamente fumar cannabis.

En 1990 se casó con Clio Goldsmith, exactriz francesa hija de Edward Goldsmith; juntos tuvieron una hija, Ayesha. Shand confirmó en 2010 que se había divorciado en 2009.

Carrera 

Shand fue el autor de los libros de viaje Travels on My Elephant y River Dog, entre otros. También apareció en muchos documentales, algunos relacionados con sus escritos. Los elefantes aparecían en muchos de sus escritos y en otras actividades.

Muerte 

El 23 de abril de 2014 se informó que Shand había sido trasladado al Hospital Bellevue en Manhattan después de sufrir una lesión grave en la cabeza causada por una caída afuera del bar Rose, del Gramercy Park Hotel, después de salir a encender un cigarrillo. Poco antes, en la noche, había asistido a una subasta de recaudación de fondos a beneficio de la Elephant Family en Sotheby. Más tarde ese mismo día, se informó sobre su fallecimiento. Sus sobrinos, Tom Parker Bowles y Ben Elliot volaron hasta Nueva York para escoltar su cuerpo de vuelta al Reino Unido. El 1 de mayo de 2014 se celebró su funeral.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 

Escritores de Londres
Fallecidos por caídas accidentales
Nacidos en Londres